Blanquerna fue un distrito de Constantinopla, actual Ayvansaray en Estambul. También puede referirse a:
 Blanquerna, novela escrita por Ramon Llull entre 1276 y 1283;
 Calle Blanquerna, calle de Palma de Mallorca;
 Caso Blanquerna, asalto a la librería Blanquerna de Madrid, producido el 11 de septiembre de 2013 por militantes de ultraderecha;
 Fundación Blanquerna, institución de educación superior de ideario católico perteneciente a la Universidad Ramon Llull;
 Mutua Escolar Blanquerna, institución escolar de Barcelona, activa entre 1923 y 1939;
 Premio Blanquerna, galardón concedido por la Generalidad de Cataluña.